HD 114783 — звезда, находящаяся примерно в 66,6 световых годах от Земли, в созвездии Дева. Как оранжевый карлик, она несколько тусклее и холоднее, чем наше Солнце. Спектральный тип звезды K0V. Звезду не видно невооружённым глазом, но её просто найти биноклем.

В 2001 году команда «California and Carnegie Planet Search» обнаружила планету, вращающуюся вокруг звезды. Открытие сделано с помощью телескопа Кек.

Планета 
 Большая полуось а. е.: 1,2
 Масса(в массах Юпитера) : 0,99
 Орбитальный период дней : 501
 эксцентриситет : 0,1
 Аргумент перицентра (омега) -
 тип: Водный гигант
 год открытия : 2001
 температура поверхности:
 период вращения:
 наличие сателлитов:
 Предположительный радиус
 Эффективная Земная орбита 0,62 а. е.

Примечания

Ссылки 
 

114783
Планетные системы
Дева (созвездие)